Вале́рий Влади́мирович Прово́зин (род. 17 декабря 1938 года, Новгород-Северский, Черниговская область, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский педагог, учёный, общественный деятель, литератор. Автор свыше шестидесяти книг рассказов и очерков по культуре, искусству, этике и эстетике, ряда произведений мемуарного жанра ("Наш Русский Дом", «Ветер в лицо»,"Птицы нашего детства",  "Бесконечность цели. Записки начальника кафедры", "Встречи", "В ранце — ветка сирени")..

Биография 
Родился 17 декабря 1938 года в городе Новгороде-Северском (Черниговская область) в семье военнослужащего. Служил в Советской Армии с 1957 по 1992 гг., пройдя путь от рядового срочной службы до полковника. С 1969 г. преподавал во Львовском высшем военно-политическом училище, которое в своё время (1963 г.)  окончил с золотой медалью. С 1969 по 1976 год — преподаватель, старший преподаватель (после защиты кандидатской диссертации в 1975 г.) кафедры философии. С 1976 по 1992 гг. руководил  кафедрой искусств. В январе 1991 года присвоено ученое звание «профессор».

Один из создателей и директор Русского культурного центра во Львове (1994—2004). В 2004 г. в селе Пушкино Виноградовского района Закарпатской области создал музей А.Пушкина. С 2005 года — профессор Закарпатского филиала Киевского славистического университета (с 2013 года — Восточно-европейский славянский университет). 

С января 2014 года по 2019-й— главный редактор литературно-художественного альманаха «Русское слово» (Львов).

16 ноября 2019 года в честь 80-й годовщины ЛВВПУ награжден орденом "Гордость Львовского ВВПУ".

Награды и премии 
 Орден Дружбы (2004).
 Орден Красной Звезды (1986).
 Орден преподобного Нестора Летописца III степени (2004, УПЦ).
 Орден преподобного Ильи Муромца III степени (2008, УПЦ).
 Почётный знак высшей школы СССР (1985).
Почётный знак «За вклад в дело дружбы» Российского центра международного и культурного сотрудничества (2005).
 Почётный знак «За заслуги» Академии Сухопутных войск (2015)
Почётный знак гетмана Петра Сагайдачного Академии Сухопутных войск (2018).
 Двадцать пять медалей Советского Союза, Украины, Белоруссии, Болгарии, Монголии.
 Литературная премия «Гілка золотого каштану» Украинской ассоциации писателей (2006).
 Литературная премия имени Валентина Пикуля (2008).
 Литературная премия имени Константина Симонова (2012).
 Почётный гражданин города Новгорода-Северского (сентябрь 2018 года).
 Почётный гражданин села Пушкино (Закарпатская область, 2008).
 Почётный гимназист Новгород-Северской гимназии №1 (2011).

Список книг В. В. Провозина, изданных за период с 2000 по 2022 год 
 Золотое сечение (книга для чтения по эстетике). — Львов: Ахилл, 2002, 116 с.
 Наш Русский Дом. — Львов: Ахилл, 2003, 308 с.
 Вечны пушкинские строки (сборник статей и докладов). — Львов: Ахилл, 2004, 106 с.
 Любовь как жизнь. — Львов: Добра справа, 2006, 242 с.
 В плену Эрато. — Львов: Добра справа, 2006, 266 с.
 Музыкой звучит любовь. — Львов: Добра справа, 2007, 328 с.
 Тайна красоты (книга для чтения по эстетике). — Тернополь: Підручники і посібники, 2008, 174 с.
 Счастье вдруг. — Львов: Добра справа, 2009, 320 с.
 Свет Диоскуров. — Львов: Добра справа, 2010, 256 с.
 Низвержение Перуна. — Ужгород: Закарпаття, 2010, 234 с.
 Белая сирень, или О воинской службе с улыбкой. — Львов: Добра справа, 2011, 90 с.
 Калокагатия, или Добрая красота (книга для чтения по эстетике). — Львов: Добра справа, 2011, 106 с.
 Великое Откровение. — Львов: Добра справа, 2011, 248 с.
 Любовь как жизнь. Изд. 2-е, дополненное. — Ужгород: Закарпаття, 2012, 418 с.
 Птицы нашего детства. — Львов: Добра справа, 2012, 186 с.
 Одолень-трава. Сказки и миниатюры. - Львов: Добра справа, 2013, 64 с.
 Бесконечность цели. — Львов: Добра справа, 2013, 228 с.
 Заря-Заряница (Духовная жизнь древних славян) — Ужгород: Закарпаття, 2013, 166 с.
 Встречи. — Львов: Добра справа, 2014, 174 с.
 Северная Пальмира Украины. — Львов: Добра справа, 2014, 176 с.
 Папская митра поэта. — Львов: Добра справа, 2015, 160 с.
 Культура южных славян. — Ужгород: Закарпаття, 2015, 278 с.
 Українське поетичне кіно. — Львів: Добра справа, 2015, 114 с.
 В ранце — ветка сирени. — Львов: Добра справа, 2016, 346 с.
 Культура западных славян. — Ужгород: Закарпаття, 2016, 262 с.
 Культура восточных славян. - Львов: Добра справа, 2017, 304 с.
 Светоч и зерцало, или По следам Великого Откровения. - Львов: Добра справа, 2017, 114 с.
 Восхождение. Рассказы. - Львов: Добра справа, 2017. 174 с.
 Диво кохання. - Львів, Каменяр, 2018, 275 с.
 Птицы нашего детства (дилогия). - Львов, Добра справа, 2018, 324 с.
 Папська митра поета. - Львів, Каменяр, 2018, 150 с.
 Бурштыновый камень. Рассказы. - Львов, Добра справа, 2018, 224 с.
Музикою звучить любов. - Львів, Каменяр, 2019, 372 с.
Белая сирень, или О воинской службе с улыбкой. Изд. 2-е, дополненное. - Львов, Добра справа, 2019, 210 с.
Благословите женщину. - Львов. Добра справа, 2020, 253 с.
Под чужим небом. - Львов. Добра справа, 2020, 145 с.
Через тернии - к звездам. - Львов. Добра справа, 2020, 160 с. 
Призвание. - Львов. Добра справа, 2021, 156 с.
Через терни до зірок. - Львів, Каменяр, 2021, 234 с.
Дом на холме. - Львов, Добра справа, 2021, 206 с.
Первая любовь (маленькая повесть в письмах) - Львов, Добра справа, 2021, 78 с.
Цвіт всіх мистецтв. - Львів, Добра справа, 2022,

Примечания

Ссылки 
 Интервью Валерия Провозина
 Провозин В. Вклад русских в развитие культуры в Галиции

Персоналии по алфавиту
Общественные деятели Украины
Искусствоведы Украины
Преподаватели вузов Ужгорода
Родившиеся в Новгороде-Северском
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Преподаватели вузов Львова